Lafarge (bedrijf), een Frans bouwmaterialenbedrijf
 La Farge (Wisconsin), een dorp in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Station Lafarge, een spoorwegstation in de Franse gemeente Saint-Hilaire-les-Places

Personen 
 Christopher Grant LaFarge (1862–1938), Amerikaans architect (van de firma Heins & LaFarge)
 John LaFarge (1835-1910), Amerikaans kunstenaar
 John LaFarge (1880-1963), Amerikaans jezuïet
 Marie Lafarge (1816-1852), Franse vrouw die als eerste op basis van forensisch toxicologisch bewijs veroordeeld werd
 Oliver La Farge (1901-1963), Amerikaans schrijver en antropoloog
 Paul LaFarge (1970, Amerikaans schrijver en academicus
 Pokey LaFarge, geboren als Andrew Heissler (1983), Amerikaans muzikant

Zie ook 
 Lafargue (doorverwijspagina)
 Farge